Ел Оасис има више значења:

 Ел Оасис (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Оасис (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Оасис (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Оасис, Фраксионамијенто Ломас дел Паломар (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Оасис (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Оасис (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Оасис (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оасис (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оасис (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оасис (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Оасис (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Оасис (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Оасис (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Оасис (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Оасис (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Оасис (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Оасис (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Оасис (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Оасис (Тезојука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Оасис (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Оасис (Атлатлахукан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Оасис (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Оасис (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Оасис (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Оасис, Ла Исабелита (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Оасис (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Оасис, Ранчо Сан Агустин (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Оасис (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Оасис (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Оасис (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Оасис, Фраксион Санчез (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Оасис (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Оасис (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Оасис, Ла Пењита (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Оасис, Хорхе Кастиљо (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Оасис (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Оасис (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Оасис (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Оасис (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Оасис (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Оасис (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Оасис, Исабел Ривас Усканга (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Оасис (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Оасис (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Оасис (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Оасис (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Оасис (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику